George Forbes kan syfta på bland andra:

* George Forbes, 3:e earl av Granard (1685–1765), irländsk peer
 George Forbes, 4:e earl av Granard (1710–1769), irländsk peer
 George Forbes, 5:e earl av Granard (1740–1780), irländsk peer
 George Forbes, 6:e earl av Granard (1760–1837), irländsk peer
 George Forbes, 7:e earl av Granard (1833–1889), irländsk peer